Slovo Rodrigo má několik významů.

 Joaquín Rodrigo – skladatel vážné hudby
 Roderich – poslední král Vizigótské říše
 Rodrigo (křestní jméno) – varianta křestního jména Roderik
 Rodrigo Moreno Machado – španělský fotbalista, hrající za Leeds United
Rodrigo Hernández Cascante – španělský fotbalista, hrající za Manchester City